Akhethétep est un prénom égyptien porté par :
 Akhethétep, dignitaire de l'Ancien Empire, célèbre pour la tombe qu'il possède à Saqqarah dont la chapelle funéraire est exposée depuis le  au Musée du Louvre
  Akhethétep, un ancien fonctionnaire égyptien principalement connu grâce à son mastaba trouvé à Saqqarah (n° E 17)
 Akhethétep, ancien fonctionnaire égyptien de l'Ancien Empire, datant peut-être de la fin de la  ou du début de la  
 Akhethétep Hemi, fonctionnaire de l'Égypte antique à la fin de la , probablement en fonction sous le roi Ounas
 Akhethétep, ancien fonctionnaire égyptien de l'Ancien Empire dont la datation exacte est incertaine

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité